

Geografia

Anglia 
 March – miasto

Niemcy 
 March – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Osoby 
 Aaron March (ur. 1986) – włoski snowboardzista
 Amelia March Heinle (ur. 1973) – amerykańska aktorka
 April March (ur. 1965) – amerykańska aktorka   
 Ausiàs March (1397–1459) – walencyjski poeta, rycerz
 Forbes March (ur. 1973) – kanadyjski aktor
 Fredric March (1897–1975) – amerykański aktor, laureat dwóch Oscarów
 Jane March – brytyjska aktorka i modelka
 Juan Antonio March Pujol (ur. 1958) – hiszpański dyplomata
 Otto March (1845–1913) – niemiecki architekt
 Richard March Hoe (1812–1886) – amerykański wynalazca i przemysłowiec
 Werner March (1894–1976) – niemiecki architekt
 March Fong Eu (ur. 1922) – amerykańska polityk pochodzenia chińskiego

Inne 
 March Engineering – zespół wyścigowy Formuły 1
 March 2-4-0 – eksperymentalny samochód Formuły 1
 March – album brytyjskiej grupy Matching Mole
 The March – album muzyczny amerykańskiej grupy Unearth
 March – powieść Geraldine Brooks

Zobacz też 
 March-Umkirch
 Marcq